M27 (латиницей) может означать:

 M27 — планетарная туманность в созвездии Лисички 
 M27 — разъёмная металлическая патронная лента для автоматического оружия с ленточным питанием под патрон 5,56×45 мм НАТО 
 M27 — российская автомобильная дорога федерального значения Джубга — государственная граница.
 M27 — стандартизированный Корпусом морской пехоты США немецкий автомат HK416.